Cort Penal Internacional
 Índex de percepció de corrupció
 Partit Comunista de l'Índia
 Comitè Paralímpic Internacional
 Ciutat Politècnica de la Innovació, el parc científic de la universitat de València